Сёмга:
 Сёмга, Атлантический лосось или Озёрный лосось (лат. Salmo salar) — вид лососёвых рыб из рода лососей.
 «Сёмга» — наименование советской дизель-электрической торпедной подводной лодки, времён Второй мировой войны, принадлежит к серии V-бис проекта Щ — «Щука».
 «Сёмга» — название 671РТ проекта подводных лодок.